Maria Carlota de Almeida Santos (século XX) foi uma oradora espírita portuguesa.

Biografia 
Integrou os primeiros Corpos Sociais da Federação Espírita Portuguesa (FEP) de 1926, e ocupou o lugar de Presidente da "Comissão de Solidariedade" em 1951.

Como palestrante destacou-se em Lisboa, nas reuniões públicas da FEP, e no Porto, no Salão Nobre da Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas, discorrendo e apelando sempre à caridade, ao amor, à sã vivência e à sã conduta moral.

Dentre os temas que preparou e apresentou, destaca-se, principalmente pela época em que a apresentou, a palestra O Lugar da Mulher na Reconstrução do Mundo.

Bibliografia
 VASCONCELOS, Manuela. Grandes Vultos do Movimento Espírita Português.

Espíritas de Portugal